Friedrich Koenen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Koenen (Komponist) (1829–1889), deutscher Komponist und Kapellmeister 
 Friedrich von Koenen (Friedrich Wilhelm Ernst von Koenen; 1836–1899), deutscher Landrat
 Friedrich Wilhelm von Koenen († 1720), deutscher Oberst

Siehe auch:
 Fritz Koenen (1895–1978), deutscher Zoologe und Maler